Гросар () — словенская фамилия.

Известные носители 
 Гросар, Алёша (род. 1967) — словенский шахматист.
 Гросар, Кити (род. 1976) — словенская шахматистка.